Pazardjik ou  () est un toponyme turc existant en bulgare.

Bulgarie 
 Pazardjik, ville dans le centre du pays ;
 Pazardjik, commune de Bulgarie dont le chef-lieu est la ville de Pazardjik ;
 Pazardjik, région dans le centre de la Bulgarie et dont le chef-lieu est la ville de Pazardjik  ;

Turquie 
 Pazarcık, district de la province de Karamanmaraş ;
 Pazarcık, village du district d'Akdağmadeni ;
 Pazarcık, village du district d'Ayancık ;
 Pazarcık, village du district de Gümüşova ;
 Pazarcık, village du district de Kırıkkale ;
 Pazarcık, village du district de Zara.

Homonymie de toponyme